Franzese è un cognome di origine italiano. Questo cognome è principalmente concentrato nella regione della Campania, e può riferirsi a:

Persone
 Francesco Franzese – compositore italiano
 Francesco Franzese – criminale e collaboratore di giustizia italiano (1964-   )
 John Franzese – criminale statunitense (1917-2020), padre di Michael
 Michael Franzese – criminale statunitense (1951-), figlio di John
 John Franzese Jr - criminale italo-americano, figlio de John
 Paolo Franzese – critico d'arte italiano
 Paula Franzese – giurista americana 
 Pino Franzese – cantante italiano di musica neomelodica